Лазарь Васильевич (Вульфович) Берман (1894—1980) — русский советский поэт, писатель, журналист.

Биография 
Родился 27 февраля 1894 года по старому стилю в Санкт-Петербурге. 

Отец — Василий Лазаревич Берман — юрист, историк, энтузиаст палестинофильского движения, поэт и путешественник — умер в Каире от чахотки, когда сыну было два года. Мать — Анна Берман, преподаватель еврейского женского училища.

Мать пережила отца почти на пятьдесят лет и погибла в ленинградскую блокаду. 

В 1905 году поступил в 5-ю петербургскую гимназию, где проучился два года, а в 1907 году перешёл в Тенишевское училище.

Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. 

С июня 1917 года служил в школе шоферов броневого запасного автомобильного дивизиона. Дружил с Виктором Шкловским.

В 1915 году поступил секретарём в журнал «Голос жизни».

После революций 1917 годы был близок к эсерам, в 1918 году, во время эсеровского мятежа был арестован в качестве заложника, но не пострадал. В том же году добровольцем поступил в Красную Армию, в автомобильные части 7-й армии Западного фронта. Был помощником шофёра, заведующим гаражом, командиром автоотряда, заведовал экспедиционной частью автомастерских.

В 1920—1921 годах работал секретарем в Петроградском отделении Союза поэтов. Организовал, вместе с И. Оксеновым и К. Державиным, издательство «Эрато». 

В 1921 году, после демобилизации, поступил на автомобильное отделение электромеханического факультета Технико-педагогического института, который закончил в 1922 году.

В 1924 году стал секретарем журнала «Новый Робинзон».

Известен тем, что в 1925 году заходил к Есенину в гостиницу «Англетер» вечером накануне гибели последнего.

Во второй половине 1920-х годов работал в газете «Ленинские искры», руководил пионерской радиопередачей. 

В 1929 году «Красная газета» командировала его в «карскую экспедицию» (ледокол «Красин» в сопровождении нескольких судов должен, обогнув Скандинавию, найти проход через льды к устьям сибирских рек), о которой он оставил путевые заметки.

В декабре 1929 года переехал в Москву. 

В 1930-х годов работал редактором газет-учебников Учпедгиза, в 1939 году организовал автомобильный кружок для детей.

В июне 1942 года был мобилизован и определён рядовым в караульную роту в Москве, где пробыл около восьми месяцев. 

С начала 1943 до 1945 года воевал в составе автослужбы 2-го Украинского фронта.

После демобилизации вернулся к руководству автомобильным кружком на 3-й Песчаной улице, при котором возникла «Первая детская автомобильная трасса» («1 ДАТ») — прообраз современных картодромов.

Умер в 1980 году в Москве.

Творчество 
В 1912 году под грифом «Тенишевское училище в СПб» вышел стихотворный сборник «Пепел», в который вошли стихи Бермана. 

В 1915 году вышел второй сборник его стихов — «Неотступная свита», а в сентябре 1921 года — последняя его поэтическая книга «Новая Троя», вызвавшая резко критический отзыв Валерия Брюсова. Более стихов не публиковал.

Обратившись к прозе, написал несколько популярных книг о технике для детей: про трамваи, автомобили («Четыре скорости. Первая книга об автомобиле»; 1936), работу корабля-сухогруза («Кобылья вахта»; 1930) и другие.

Оставил путевые заметки о «карской экспедиции» ледокола «Красин» (1929).

Сюжетно своеобразным и единственным обращением Бермана к научной фантастике является научно-популярная повесть-сказка «Путешествие по стране Авто» (1961). Действие повести происходит в мире «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта. Мальчик-лилипут попадает в страну великанов, где к тому временем техника достигла современного уровня. Столкновение масштабов позволяет автору живо и занимательно, описывая приключения маленького героя, объяснить устройство и принцип действия двигателя внутреннего сгорания.

Семья 
Двоюродные братья и сестра — экономист Владимир Войтинский, художница и искусствовед Надежда Войтинская, доктор технических наук, профессор Николай Войтинский, юрист и правовед Иосиф Войтинский, художники Евгений Берман и Леонид Берман.

Сочинения 
 Парящий полет: Стихотворения. — Рудня-Смоленск: Мнемозина, 2010. 116 стр. (Серия «Серебряный пепел»).

Примечания

Ссылки 
 Летейская библиотека — 54
 

Русские писатели XX века
Писатели России по алфавиту
Поэты Российской империи
Поэты России
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Выпускники Тенишевского училища
Писатели России XX века
Русские поэты
Русские поэты Серебряного века
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Участники Гражданской войны в России (красные)